O Campeonato Carioca de Basquete de 2010 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Fase Final

Semi-Final

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2010
Basquetebol de 2010 no Brasil